Wallenfels ist der Name von geographischen Objekten:

 Wallenfels, Stadt im Landkreis Kronach, Oberfranken, Bayern
 Wallenfels (Siegbach), Ortsteil der Gemeinde Siegbach im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Burg Wallenfels, Burg in Wallenfels (Siegbach), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Burgstall Wallenfels (Bodendenkmal), in Mengshausen (Niederaula) im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Wallenfels’sches Haus in Gießen, Hessen – siehe Oberhessisches Museum

Wallenfels ist der Name eines Adelsgeschlechts und von Personen:
 ehemalige adlige Familie, siehe Waldenfels (Adelsgeschlecht)
 Kurt Wallenfels (1910–1995), deutscher Biochemiker